Miejscowości w Polsce:
 Szeroki Bór
 Szeroki Kamień
Masyw górski w Bieszczadach:
 Szeroki Wierch